Smaltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Smaltjärnet, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (3,3 ha)
Smaltjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 665324-145300), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Smaltjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 665805-144250), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (7,55 ha)
Smaltjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Smaltjärnen (Lekvattnets socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (4,2 ha)
Smaltjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (3,2 ha)
Smaltjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Smaltjärnet (Bogens socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Smaltjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland, 673888-132013), sjö i Torsby kommun,  (2,4 ha)
Smaltjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland, 674340-132025), sjö i Torsby kommun, 
Smaltjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (17,1 ha)
Smaltjärnen (Leksands socken, Dalarna, 672561-143179), sjö i Leksands kommun, 
Smaltjärnen (Leksands socken, Dalarna, 672803-142776), sjö i Leksands kommun, 
Smaltjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (14,7 ha)
Smaltjärnen (Solleröns socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Smaltjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 665995-143551), sjö i Ludvika kommun, 
Smaltjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 667531-142550), sjö i Ludvika kommun,  (13,8 ha)
Smaltjärnen (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (1,02 km²)
Smaltjärnen (Los socken, Hälsingland, 684199-146041), sjö i Ljusdals kommun, 
Smaltjärnen (Los socken, Hälsingland, 684275-146459), sjö i Ljusdals kommun,  (6,84 ha)
Smaltjärnen (Los socken, Hälsingland, 685588-145697), sjö i Ljusdals kommun,  (10,9 ha)
Smaltjärnen (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Smaltjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Smaltjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (4,74 ha)
Smaltjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (1,9 ha)
Smaltjärnen (Högsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Smaltjärnen (Vibyggerå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Smaltjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Smaltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730100-165077), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,7 ha)
Smaltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730269-164320), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Smaltjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720273-160602), sjö i Lycksele kommun, 
Smaltjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720624-161418), sjö i Lycksele kommun,

Se även
Smalsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn